Порфіра, багряниця — довгий верхній одяг з дорогої тканини багряного кольору, який у старовину носили монархи.
 Порфіра чи пурпур — барвник червоного кольору.
 Порфіра — морська червона водорость.

Див. також 
 Порфір — загальна назва магматичних гірських порід, переважно, червоною кольору.

Посилання 
Багряниця //